Куры́к (; до 1993 года — Ералиев)— село (ранее посёлок городского типа), административный центр Каракиянского района Мангистауской области Казахстана. Административный центр и единственный населённый пункт Курыкского сельского округа. Код КАТО — 474230100.

География 
Расположено на полуострове Мангышлак, на берегу Каспийского моря, в 11 км от железнодорожной станции Ералиев (на линии Бейнеу — Жанаозен). В 2015 году построена ЖД-ветка Боржакты — Ерсай от этой линии до порта Курык.

В окрестностях ведётся добыча нефти на месторождении «Оймаша».

Возле Курыка была построена первая казахстанская строительная верфь — Курыкская строительная каспийская верфь («ЕРСАЙ Каспиан Контрактор»).

История 
До 1993 года — посёлок Ералиев. Основан в конце XIX века. В 1962 был реорганизован в районный центр в связи с освоением полуострова Мангышлак. По данным на середину 2000-х годов, в Курыке имелись 4 больницы, в которых при лечении использовалась горячая минеральная вода.

Порт Курык 
Действует паромный комплекс порта Курык для транспортировки по транскаспийскому коридору до порта Алят (Азербайджан) контейнерных грузов по Новому Шёлковому пути Китай — Закавказье — Европа.

Осуществляются паромные перевозки пассажиров, груза по маршруту Баку (Алят) — Актау (Курык).

В августе 2018 года президент Казахстана Назарбаев принял к эксплуатации вторую очередь порта, включающую новый паромный комплекс, называемый «мультимодальным транспортным хабом» на маршруте «Порт Курык — Пограничный таможенный пост Тажен» (на границе с Узбекистаном) и «Порт Курык — Сухой порт в специальной экономической зоне „Хоргос — Восточные ворота“» (на границе с Китаем) для контейнерных составов в Европу.

Население 
В 1999 году население села составляло 6701 человек (3358 мужчин и 3343 женщины). По данным переписи 2009 года в селе проживало 8118 человек (4185 мужчин и 3933 женщины).

По данным на 1 января 2019 года население села составляло 11248 человек (5782 мужчины и 5466 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Каракиянского района
Порты Каспийского моря